Dermestes är ett släkte av skalbaggar. Dermestes ingår i familjen ängrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ängrar